Danyi peut désigner :
 la préfecture de Danyi au Togo ;
 la ville de Danyi-Apéyémé, un chef lieu de la préfecture sus-nommée.